Hyla lesueurii est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Hyla lesueurii Bory de Saint-Vincent, 1828 est synonyme de Osteopilus septentrionalis (Duméril & Bibron, 1841) 
 Hyla lesueurii Duméril & Bibron, 1841 nec Bory de Saint-Vincent, 1828 est synonyme de Dryopsophus lesueurii (Duméril & Bibron, 1841)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae
Pelodryadinae